Mitre puede referirse a:

Personas
Bartolomé Mitre (1821-1906), un político, escritor y militar argentino, presidente entre 1862 y 1868;
 Bartolomé Mitre Vedia (1845-1900), diplomático, escritor y periodista,nacido en Montevideo, hijo del expresidente Bartolomé Mitre, nacionalidad uruguaya y argentina; usualmente llamado "Bartolito Mitre"
 Jorge Mariano Mitre Vedia (1852-1870), poeta y escritor argentino, hijo del expresidente Bartolomé Mitre;
 Emilio Mitre (1853-1909), periodista e ingeniero argentino, hijo del expresidente Bartolomé Mitre;
 Emilio Mitre (1824-1893), militar argentino, hermano del expresidente Bartolomé Mitre;
 Santiago Mitre (1980), guionista y director de cine argentino;
 Luis Mitre, periodista argentino;
 Jorge Mitre, periodista argentino;
 Bartolomé Mitre (nieto), periodista argentino;
 Bartolomé Mitre (bisnieto), periodista argentino;
 Bartolomé Mitre Noailles (1940-2020), periodista argentino, último director del diario La Nación de apellido Mitre;
Esmeralda Mitre, actriz, chozna del expresidente Bartolomé Mitre;

Organizaciones
Mitre Sports International, marca de ropa deportiva;
 Radio Mitre, emisora radial de la Argentina;
 Organizaciones deportivas:
Club Atlético Bartolomé Mitre (Esperanza), institución deportiva de Esperanza, Argentina;
Club Atlético Bartolomé Mitre, institución deportiva de Posadas, Argentina;
Club Atlético Bartolomé Mitre (Las Varillas), institución deportiva de Las Varillas, Argentina;
Club Atlético Mitre, institución deportiva de Santiago del Estero, Argentina;
Club Atlético Mitre (Salta), institución deportiva de Salta, Argentina;
Club Villa Mitre, institución deportiva de Bahía Blanca, Argentina;
Club Náutico Bartolomé Mitre V.C, Club Náutico de la Ciudad de Villa Constitución;
The MITRE Corporation, organización dedicada a estudios sobre tecnología.

Accidentes geográficos
Isla Mitre, isla de la Antártida;
Mitre, isla en el océano Pacífico;
Península Mitre, que forma toda la porción oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego;

Localidades y divisiones administrativas
 Partido de Bartolomé Mitre, antiguo nombre del Partido de Arrecifes, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa General Mitre, uno de los barrios en la que está dividida la ciudad de Buenos Aires;
 Barrio Mitre, complejo habitacional en Buenos Aires, Argentina;
 Barrio Emilio Mitre, complejo habitacional en Buenos Aires, Argentina;
 Villa General Mitre, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Barrio Mitre, barrio de Villa Constitución, Argentina;
 Guardia Mitre, localidad de la Provincia de Río Negro, Argentina;
 Departamento Mitre, división administrativa de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;

Transporte
Avenida Bartolomé Mitre, una avenida del norte de Gran Buenos Aires, Argentina;
Avenida Presidente Bartolomé Mitre, importante arteria del sur de Gran Buenos Aires, Argentina;
Calle Bartolito Mitre, una calle del barrio Pocitos en Montevideo;
Calle Bartolomé Mitre, una calle de la Ciudad Vieja de Montevideo;
Canal Emilio Mitre, canal de navegación en el río de la Plata;
Emilio Mitre, estación del subterráneo de Buenos Aires;
Estación Bartolomé Mitre, estación de ferrocarril del servicio suburbano en Buenos Aires, Argentina;
Ferrocarril General Bartolomé Mitre, línea de la red ferroviaria argentina;

Radio
Radio Mitre, emisora de radio n°1 (am) de la argentina.